Микешин — русская фамилия; имеет женскую форму Микешина. Известные носители:
 Микешин, Василий Никитич (1853 — после 1918) — русский земский деятель, учитель, депутат Государственной думы I созыва от Симбирской губернии.
 Микешин, Георгий Владимирович (1911—1965) — советский ботанико-географ, флорист-систематик, кандидат биологических наук.
 Микешин, Михаил Осипович (1835—1896) — русский художник и скульптор, автор ряда выдающихся памятников.

См. также 
 Памятник Микешину — памятник выдающемуся русскому скульптору, живописцу и графику Михаилу Микешину.